Hans Schulte ist der Name folgender Personen:

* Hans Schulte (Rechtswissenschaftler) (1932–2020), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Hans Schulte (Maler) (* 1967), deutscher Maler und Graphiker 
 Hans Schulte-Nölke (* 1963), deutscher Rechtswissenschaftler
 Hansgerd Schulte (1932–2019), deutscher Germanist
 Hans-Heinrich Schulte (1909–2015), deutscher Reeder